Esistono più comuni francesi con questo nome

Angliers – Charente Marittima
Angliers – Vienne